Il singolare  del Pekao Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Florent Serra era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Evgenij Korolëv 4–6, 3–6.

Teste di serie

  Albert Montañés (semifinali)
  Florent Serra (finale)
  Peter Luczak (primo turno)
  Evgenij Korolëv (campione)

 Óscar Hernández (semifinali)
 Alberto Martín (secondo turno)
 Frederico Gil (secondo turno)
 Michael Russell (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Pekao Szczecin Open 2009